Vertigo est le premier album de John 5, sorti en 2004. Il reprend entre autres Feisy Cadavers et Liberty. Cet album présente un aspect plus country, bien que la majorité des morceaux reste du metal. La raison de ces mélanges vient du fait que John 5 était le guitariste de Marilyn Manson, et qu'il joue souvent de la country pour le plaisir.

Morceaux
Needles, CA - 3:22
Feisty Cadavers - 4:12
Pulling Strings - 3:46
Sugar Foot Rag - 3:03
Dead Man's Dream - 3:29
Sweet Georgia Brown - 2:43
Flatlines, Thin Lines - 3:35
Liberty - 2:23
Vertigo - 3:48
18969 Ventura Blvd - 2:37
Zugg Island Convict - 3:22
Salt Creek - 2:51
Goodnight - 3:14

Album musical sorti en 2004